Burgh oder de Burgh ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Burgh (1593–1647), niederländischer Arzt und Amsterdamer Bürgermeister
 Cameron van der Burgh (* 1988), südafrikanischer Schwimmer
 Chris de Burgh (* 1948 als Christopher John Davison), irischer Sänger und Komponist
 Cornelius Burgh (ca. 1590–1638), deutscher Musiker und Komponist des Frühbarocks
 Eberhard Alexander-Burgh (1929–2004), deutscher Schriftsteller und Jugendbuchautor
 Elizabeth de Burgh (1289–1327), zweite Ehefrau des schottischen Königs Robert I. (Robert the Bruce)
 Elizabeth de Burgh, 4. Countess of Ulster (1332–1363), anglo-irische Adlige
 Hubert de Burgh, 1. Earl of Kent (* um 1165; † 1243), Justitiar von England und Irland, und einflussreicher Adliger Englands
 Margaret de Burgh (auch Megotta; um 1222–November 1237), englische Adlige, Tochter von Hubert de Burgh
 Maud de Burgh (um 1290–1320), anglo-irische Adlige
 Richard de Burgh († 1243), Justiziar von Irland und Eroberer von Connacht
 Richard de Burgh, 2. Earl of Ulster († 1326), hiberno-normannischer Adliger, Schwiegervater des schottischen Königs Richard I.
 Thomas Burgh, 1. Baron Burgh (* um 1488; † 1550), englischer Adliger und Politiker der Tudorzeit
 Ulick John de Burgh, 1. Marquess of Clanricarde (1802–1874), britischer Politiker und Peer
 William de Burgh, 3. Earl of Ulster (1312–1333), irischer Adliger und King's Deputy von Irland

Burgh steht auch für
 Burgh (Suffolk), Dorf in Suffolk
 für eine kommunale Verwaltungseinheit in Nordengland und Schottland, siehe hierzu auch Royal Burgh und Borough

Siehe auch:
 Burgh Island, Gezeiteninsel an der Südküste von England
 Burgh-Haamstede, Doppeldorf in der niederländischen Provinz Zeeland
 Baron Burgh
 Burch
 Burg (Begriffsklärung)